Невская застава:
 Невская застава — муниципальный округ в составе Невского района Санкт-Петербурга.
 «Невская застава» — историко-краеведческий музей Невского района Санкт-Петербурга.
 «Невская застава» — речной ледокол, созданный специально для Санкт-Петербурга.